Le nom Irani peut désigner :

Patronyme 

 Ardeshir Irani (1886-1969), scénariste, réalisateur, producteur, directeur de la photographie et distributeur de l'ère silencieuse et sonore du cinéma indien ;
 Aruna Irani (1946-), actrice du cinéma indien ;
 Boman Irani (1959-), acteur indien ;
 Honey Irani, scénariste, actrice et réalisatrice indienne de Bollywood.
 Hushang Irani (1925-1973), poète, traducteur, journaliste et peintre iranien ;
 Sanaya Irani, actrice indienne de télévision.
 Shahram Irani (), amiral en chef de la marine iranienne ;
 Smriti Irani (1976-), femme politique indien, ancienne mannequin, actrice de télévision et productrice.

Toponyme 

 Irani, ville brésilienne de l'ouest de l'État de Santa Catarina

Autres 

 Iranis, communauté ethno-religieuse de zoroastriens ;
 (18987) Irani, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.